Токатлан има више значења:

 Општина Токатлан (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Токатлан (Токатлан, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику